Os neutrinos, algumas das partículas mais numerosas do Universo, também estão entre as mais misteriosas. Os neutrinos estéreis são partículas que são semelhantes aos neutrinos normais, com exceção do fato de que elas são muito mais massivas e não interagem com a força fraca.

A existência dessa partícula foi sugerida pela primeira vez há décadas, mas os cientistas nunca conseguiram encontrar provas concretas que confirmassem que a partícula realmente existe. Pelo contrário: muitas experiências contradizem os resultados iniciais. Agora, os novos dados deixam os cientistas na dúvida. Se os neutrinos estéreis forem reais, isso significa que há algo muito estranho acontecendo no Universo, que faz com que as experiências de física mais avançadas se contradigam.  

Essa incerteza remonta a meados da década de 1990, quando o Liquid Scintillator Neutrino Detector (LSND), do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos (EUA), encontrou evidências de uma misteriosa partícula: o neutrino estéril. Contudo, o resultado nunca mais voltou a ser observado, fazendo com que a ideia fosse deixada de lado. Se o neutrino estéril for real vai ajudar a explicar como a matéria escura morna interage no Cosmos.  

Algumas das partículas existentes, como os quarks e os elétrons, são fáceis de imaginar: são, nada mais, nada menos, do que componentes dos átomos que constituem tudo o que existe no Universo. Outras partículas, como os três neutrinos já conhecidos, são muito mais abstratas. São partículas de alta energia que fluem pelo Universo e interagem muito pouco com outras partículas, isso porque a interação é feita através da força fraca e da gravidade.

Veja também 
Matéria escura
Matéria escura fria
Matéria escura quente
Matéria escura morna

Ligações externas 
 Site de noticias ciberia neutrinos estéreis
PUC Rio de Janeiro neutrinos estéreis

Neutrinos